Světový pohár klubů v roce 2012 byl 17. ročníkem, nesl název Euro Cup 2012 a odehrál se v Rakousku v městě Villach. Turnaj se uskutečnil od 16. srpna do 19. srpna 2012 a zúčastnilo se ho celkem 12 týmů. Loňské prvenství dokázal obhájit tým ze Švýcarska Oberwil Rebells, když ve finále porazil český tým HC Kert Park Praha v poměru 2:0.

Herní systém 
Dvanáct účastníků bylo rozděleno do tří skupin po 4 týmech. Ve skupině se utkal každý s každým. Tým získal za výhru 3 body, za remízu 1 bod a za prohru 0 bodů. Po sehrání všech utkání se vytvořila tabulka, z nichž do čtvrtfinále postoupily týmy z prvních míst a nejlepší tým z druhých míst. Kvalifikaci o čtvrtfinále si zahrálo zbylých 8 týmů. Poté následovaly vyřazovací boje, tzv. čtvrtfinále, semifinále a finále. Vyřazené týmy ještě sehrály zápasy o celkové umístění.

Přehled skupin

Základní skupiny

Skupina A

Tabulka

Zápasy

Skupina B

Tabulka

Zápasy

Skupina C

Tabulka

Zápasy

Předkolo

Play-off

Pavouk play-off

Čtvrtfinále

Semifinále

Zápas o 3. místo

Finále

Zápasy o umístění 
Bude doplněno.

Konečné pořadí týmů

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky ISBHF.com

 
Hokejbal v Rakousku
Hokejbal v roce 2012
Sportovní události v Rakousku
Sport v Rakousku v roce 2012
Sport ve Villachu